Это страница официальных результатов в беге на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 55 атлетов. Было проведено 7 предварительных забегов, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и, наконец, финальный забег, прошедший 10 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований — 43,86 секунды — принадлежал Ли Эвансу и был установлен 18 октября 1968 года в Мехико, Мексика.

Финал

Полуфиналы 
 Проводились 9 августа 1983

Четвертьфиналы 
 Проводились 8 августа 1983

Предварительные забеги
Проводились 7 августа 1983

Ссылки
 Results

Бег
Бег на 400 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике